Thulin kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav Thulin
 Mats Thulin

Robotskapade auktorsförkortningar